«Чёрная рада» (; в российском прокате — «Запорожская Сечь») — украинский художественный исторический фильм, снятый на Киевской Киностудии им. А. Довженко в 2000 году режиссёром Николаем Засеевым-Руденко.

Фильм снят по мотивам первого украинского исторического романа «Чёрная рада», написанного Пантелеймоном Кулишом в 1846 году.

Премьера состоялась в 2001 году. В первоначальной версии фильм состоял из 9 серий общей продолжительностью 485 минут. В 2002 году фильм был переформатирован и сокращен на 70 % по неизвестным причинам, продолжительность новой версии фильма составляет 144 мин. Впоследствии состоялась ещё одна трансформация фильма, фильм был сокращен, разбит на 4 серии и дублирован на русский язык. Хотя по украинскому телевидению прокатывали (например в 2013) и полную первоначальную версию.

Сюжет 
Действие фильма происходит на Украине, переживающей тяжелые времена. Смерть гетмана войска Запорожского Богдана Хмельницкого обострила борьбу за гетманскую власть между его бывшим старшим джурой (слугой) Иваном Брюховецким и преемником Юрия Хмельницкого — Якимом Сомко.

Кровавая развязка этого противостояния произошла на «Чёрной» казацкой раде 1663 года, созванной для избрания гетмана Левобережной Украины, участие в которой приняла не только верхушка казачества — казацкая старшина, но и рядовые казаки, в том числе из Запорожской Сечи — «чернь», которая тоже имела право голоса.

На фоне политических интриг, неожиданных союзов и предательств, в фильме разворачивается любовная сюжетная линия.

В ролях 
 Алексей Петренко — Богдан Хмельницкий
 Богдан Ступка — Иван Брюховецкий
 Александр Бондаренко — Яким Сомко
 Александр Быструшкин — Иван Выговский
 Виталий Розстальный — Пугач, кошевой атаман
 Богдан Бенюк — Михайло Черевань
 Сергий Романюк — Иван Шрам
 Руслана Писанка — Мелашка
 Константин Шафоренко — Петро Шрам
 Радмила Щёголева — Леся 
 Николай Боклан — Кирило Тур 
Михаил Поплавский — Вуяхевич, генеральный писарь 
 Валерий Наконечный
 Юрий Муравицкий — эпизод

Съемочная группа 
 Режиссёр — Николай Засеев-Руденко
 Сценарий — Николай Засеев-Руденко, Григорий Штонь
 Оператор-постановщик — Александр Чёрный
 Художник-постановщик — Инна Быченкова
 Композитор — Игорь Поклад
 Звукооператор — Татьяна Нилова
 текст песни — Д. Павлычко

Примечания

Ссылки 
 Запорожская Сечь 

Фильмы киностудии имени А. Довженко
Исторические фильмы Украины
Фильмы Украины 2001 года
Фильмы-боевики 2001 года
Экранизации романов
Фильмы о Богдане Хмельницком
Фильмы-боевики Украины
Исторические фильмы о XVII веке
Экранизации исторических произведений